Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Generali Ladies Linz 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla tenistka Karolína Plíšková, která zvolila start na paralelně probíhajícím Tianjin Open v čínském Tchien-ťinu. Nejvýše nasazená Lucie Šafářová, vracející se po přestávce způsobené bakteriální infekcí, podlehla v úvodním kole rumunské hráčce Andreee Mituové.

Vítězkou dvouhry se stala sedmá nasazená Ruska Anastasija Pavljučenkovová, jež ve finále zdolala německou tenistku Annu-Lenu Friedsamovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu WTA Tour. Vyhrála tak třetí halový turnaj za sebou, když naposledy předtím nastoupila do pařížského Open GDF Suez 2014 a moskevského Kremlin Cupu 2014, jež oba ovládla. V hale navýšila svou neporazitelnost na patnáct zápasů

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2015
WTA Tour 2015